Het WTA-tennistoernooi van Parijs (officieel Open Gaz de France) van 2006 vond plaats van 6 tot en met 12 februari 2006 in de Franse hoofdstad Parijs. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-binnenbaan.

Enkelspel 
De finale was een Frans onderonsje tussen de twee hoogstgeplaatste speelsters, die beiden het toernooi eenmaal eerder hadden gewonnen (Pierce in 1998 en Mauresmo in 2001). Tweede reekshoofd Mary Pierce, die in de halve finale nog Patty Schnyder (4) had uitgeschakeld, moest in de eindstrijd haar meerdere erkennen in de als eerste geplaatste Amélie Mauresmo. Met een tiebreak in de tweede set werd de strijd beslist, en Mauresmo mocht haar 21e WTA-titel op haar naam schrijven.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema 

{{Wedstrijdschema laatste 32 zonder 3 met 3 sets v2
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD5=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Amélie Mauresmo
| RD1-score01-1=
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=Bye
| RD1-score02-1=
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ivana Lisjak
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Vera Doesjevina
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=
| RD1-team05= Virginie Razzano
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Květa Peschke
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= Anna Tsjakvetadze
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Dinara Safina
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Nadja Petrova
| RD1-score09-1=
| RD1-score09-2=
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=Bye
| RD1-score10-1=
| RD1-score10-2=
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=
| RD1-team11= Anna Smashnova
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Séverine Brémond
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Tatiana Golovin
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Marta Domachowska
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=
| RD1-team15= Sania Mirza
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Flavia Pennetta
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=
| RD1-seed17=5
| RD1-team17= Jelena Dementjeva
| RD1-score17-1=6
| RD1-score17-2=6
| RD1-score17-3=
| RD1-seed18=
| RD1-team18= Sofia Arvidsson
| RD1-score18-1=2
| RD1-score18-2=2
| RD1-score18-3=
| RD1-seed19=
| RD1-team19= Marion Bartoli
| RD1-score19-1=0
| RD1-score19-2=2
| RD1-score19-3=
| RD1-seed20=
| RD1-team20= Nathalie Dechy
| RD1-score20-1=6
| RD1-score20-2=6
| RD1-score20-3=
| RD1-seed21=
| RD1-team21= Lucie Šafářová
| RD1-score21-1=2
| RD1-score21-2=6
| RD1-score21-3=0
| RD1-seed22=
| RD1-team22= Tsvetana Pironkova
| RD1-score22-1=6
| RD1-score22-2=2
| RD1-score22-3=6
| RD1-seed23=
| RD1-team23=Bye
| RD1-score23-1=
| RD1-score23-2=
| RD1-score23-3=
| RD1-seed24=4
| RD1-team24= Patty Schnyder
| RD1-score24-1=
| RD1-score24-2=
| RD1-score24-3=
| RD1-seed25=8
| RD1-team25= Anna-Lena Grönefeld
| RD1-score25-1=1
| RD1-score25-2=6
| RD1-score25-3=0
| RD1-seed26=
| RD1-team26= Stéphanie Foretz
| RD1-score26-1=6
| RD1-score26-2=1
| RD1-score26-3=6
| RD1-seed27=
| RD1-team27= Roberta Vinci
| RD1-score27-1=2
| RD1-score27-2=1
| RD1-score27-3=
| RD1-seed28=
| RD1-team28= Émilie Loit
| RD1-score28-1=6
| RD1-score28-2=6
| RD1-score28-3=
| RD1-seed29=
| RD1-team29= Anabel Medina Garrigues
| RD1-score29-1=6
| RD1-score29-2=1
| RD1-score29-3=7
| RD1-seed30=
| RD1-team30= Tathiana Garbin
| RD1-score30-1=3
| RD1-score30-2=6
| RD1-score30-3=5
| RD1-seed31=
| RD1-team31=Bye
| RD1-score31-1=
| RD1-score31-2=
| RD1-score31-3=
| RD1-seed32=2
| RD1-team32= Mary Pierce
| RD1-score32-1=
| RD1-score32-2=
| RD1-score32-3=
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Amélie Mauresmo
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Vera Doesjevina
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= Virginie Razzano
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Dinara Safina
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Nadja Petrova
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Anna Smashnova
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Tatiana Golovin
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Sania Mirza
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=
| RD2-seed09=5
| RD2-team09= Jelena Dementjeva
| RD2-score09-1=7
| RD2-score09-2=6
| RD2-score09-3=
| RD2-seed10=
| RD2-team10= Nathalie Dechy
| RD2-score10-1=6
| RD2-score10-2=4
| RD2-score10-3=
| RD2-seed11=
| RD2-team11= Tsvetana Pironkova
| RD2-score11-1=2
| RD2-score11-2=4
| RD2-score11-3=
| RD2-seed12=4
| RD2-team12= Patty Schnyder
| RD2-score12-1=6
| RD2-score12-2=6
| RD2-score12-3=
| RD2-seed13=
| RD2-team13= Stéphanie Foretz
| RD2-score13-1=0
| RD2-score13-2=3
| RD2-score13-3=
| RD2-seed14=
| RD2-team14= Émilie Loit
| RD2-score14-1=6
| RD2-score14-2=6
| RD2-score14-3=
| RD2-seed15=
| RD2-team15= Anabel Medina Garrigues
| RD2-score15-1=2
| RD2-score15-2=4
| RD2-score15-3=
| RD2-seed16=2
| RD2-team16= Mary Pierce
| RD2-score16-1=6
| RD2-score16-2=6
| RD2-score16-3=
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Amélie Mauresmo
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Dinara Safina
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Nadja Petrova
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Tatiana Golovin
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=6
| RD3-seed05=5
| RD3-team05= Jelena Dementjeva
| RD3-score05-1=3
| RD3-score05-2=3
| RD3-score05-3=
| RD3-seed06=4
| RD3-team06= Patty Schnyder
| RD3-score06-1=6
| RD3-score06-2=6
| RD3-score06-3=
| RD3-seed07=2
| RD3-team07= Mary Pierce
| RD3-score07-1=7
| RD3-score07-2=7
| RD3-score07-3=
| RD3-seed08=
| RD3-team08= Émilie Loit
| RD3-score08-1=6
| RD3-score08-2=6
| RD3-score08-3=
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Amélie Mauresmo
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Tatiana Golovin
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=2
| RD4-seed03=4
| RD4-team03= Patty Schnyder
| RD4-score03-1=6
| RD4-score03-2=6
| RD4-score03-3=
| RD4-seed04=2
| RD4-team04= Mary Pierce
| RD4-score04-1=4
| RD4-score04-2=2
| RD4-score04-3=
| RD5-seed01=1
| RD5-team01= Amélie Mauresmo
| RD5-score01-1=6
| RD5-score01-2=7
| RD5-score01-3=
| RD5-seed02=2
| RD5-team02= Mary Pierce
| RD5-score02-1=1
| RD5-score02-2=6
| RD5-score02-3=
}}

 Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Cara Black (Zimbabwe) en Rennae Stubbs (Australië) bereikte de finale, maar werd daarin verslagen door het als derde geplaatste Frans/Tsjechische koppel Émilie Loit / Květa Peschke'''.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Parijs 2006
Parijs